Tscheulin ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Tscheulin (1884–1951), deutscher Industrieller, Pionier der Aluminiumindustrie und NS-Wehrwirtschaftsführer